Porto da Romã é um lugar da freguesia de Águas Belas, concelho de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, Portugal. Tem cerca de 20 casas, entre casas típicas destes lugares e casas novas construídas por moradores temporários.

O lugar desenvolve-se ao longo duma estrada em forma de U de pernas compridas num total de cerca de 1 km. Residentes permanentes tem cerca de 10 pessoas.

Localidades de Portugal
Ferreira do Zêzere